Dibsī är en fornlämning i Syrien.   Den ligger i provinsen Aleppo, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Damaskus. Dibsī ligger  meter över havet.

Terrängen runt Dibsī är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Dibsī. Trakten runt Dibsī är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Aleppo (provins)